Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 85 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 22 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся польский тяжелоатлет Адриан Зелиньский. Победителем соревнований с новым Мировым рекордом стал иранский атлет Киануш Ростами.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Допинг 
Кипрский тяжелоатлет Антонис Мартасидис был дисквалифицирован и отправлен домой из-за положительного теста на допинг.

Бронзовый призёр соревнований, румын Габриэл Сынкрэян лишён медали после того, как в допинг-пробе спортсмена было обнаружено повышенное содержание тестостерона. После дисквалификации Сынкрэяна бронзовая медаль официально перешла казахстанцу Денису Уланову.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016